Северная Замбоанга (себуано Amihanang Zamboanga, ) — провинция Филиппин на полуострове Замбоанга на острове Минданао. Административный центр — город Диполог. Соседние провинции: Южная Замбоанга и Замбоанга-Сибугей на юге, Западный Мисамис на востоке.

Физико-географическая характеристика 
С северо-запада берега провинции омывает море Сулу. Среди провинций вышеназванного полуострова эта — самая большая.

Площадь провинции — 6618,0 км². Средняя высота поверхности — около 243 м над уровнем моря. Высшая точка — гора Дабиак в Катипунане (2600 м). Изрезанная береговая линия протянута на 400 км. Характер рельефа провинции — равнинный. Климат провинции мягкий, умеренный. Осадки выпадают равномерно в течение года. Лишь в самой южной части проявляется длительный сухой сезон.

История 
Исторически Северная Замбоанга связана с двумя другими вышеназванными соседними провинциями и с городом Замбоанга. Все вместе они составляли одну провинцию, и разделены были в недавнее время. А город Замбоанга играл в этом районе роль административного и главного экономического центра вплоть до периода американского господства, и некоторое время после прихода американцев.

В период испанского господства территория провинции входила в зону влияния мусульманских правителей.

Население 
Численность населения — 957 997 жителей (2010 год). Плотность населения — 144,76 чел./км².

Главный язык населения — себуано австронезийской языковой семьи. Распространены чабакано (чабакано Замбоанги, или замбоангеньо), тагальский и английский. На возвышенности языком коренного населения является субанон.

Административное деление 

В административном отношении делится на 25 муниципалитет и 2 города:

Города 
 Дапитан (Dapitan City)
 Диполог (Dipolog City)

Муниципалитеты 

 Бакунган (Bacungan)
 Балигуян (Baliguian)
 Годод (Godod)
 Гуталак (Gutalac)
 Хосе Далман (Jose Dalman)
 Калавит (Kalawit)
 Катипунан (Katipunan)
 Ла Либертад (La Libertad)
 Лабасон (Labason)
 Лилой (Liloy)
 Манукан (Manukan)
 Мутия (Mutia)
 Пиньян (Piñan)
 Поланко (Polanco)
 Президент Мануэль А. Рохас (Pres. Manuel A. Roxas)
 Рисаль (Rizal)
 Салуг (Salug)
 Серхио Осменья (Sergio Osmeña Sr.)
 Сиайян (Siayan)
 Сибуко (Sibuco)
 Сибутад (Sibutad)
 Синданган (Sindangan)
 Сиокон (Siocon)
 Сираваи (Sirawai)
 Тампилисан (Tampilisan)

Экономика 
Половина территории провинции приспособлена под сельскохозяйственные угодья. Зерновые, кокосовая пальма, рис и корнеплоды — основные культуры. Здесь значительны и морские, и минеральные ресурсы. Развивается рыболовный промысел, значение которого с каждым годом растёт. Среди промысловых рыб наиболее популярен тунец. По исследованиям Национального статистического координационного форума Северная Замбоанга была признана беднейшей на Филиппинах. Уровень бедности составил 64 % в 2003 году против 47 % в 2000 году.

Ссылки 
 Северная Замбоанга  на сайте Департамента Туризма Филиппин 

Минданао
Провинции Филиппин